Majus, nom àrab dels normands
 Majus, antiga casta sacerdotal iraniana (persa maguix, accadià maguixu, siríac mgoixa)
 Majus nom donat pels àrabs inicialment als zoroastrians a causa de la casta sacerdotal